Bom Sucesso é um distrito da cidade de Soledade, Paraíba, Brasil. 

Distritos da Paraíba